Родольфо де Сорсі (1921—1995) — аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника за клуби «Росаріо Сентраль» та «Бока Хуніорс», а також національну збірну Аргентини, у складі якої — чемпіон Південної Америки 1945 року.

 Сорсі-Ботемон — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни.
 Сорсі-Сен-Мартен — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез.